Edward, Eddie o Ed Jones possono riferirsi a:

Edward Jones 
 Edward Jones (15??-1590), presbitero gallese
 Edward Jones (1759-1824), arpista gallese
 Edward F. Jones (1828-1913), governatore dello Stato di New York
 Edward Jones (1856-1920), statistico e imprenditore statunitense
 Edward Jones (1880-1951), giocatore britannico di lacrosse
 Edward D. Jones (1893-1982), banchiere statunitense
 Edward D. Jones (1925-1990), banchiere statunitense, suo figlio
 Edward Jones (1901-1982), vescovo anglicano britannico
 Edward Vason Jones (1909-1980), architetto statunitense
 Edward Jones (1914-2007), ufficiale dell'aeronautica britannica
 Edward E. Jones (1927-1993), psicologo statunitense
 Edward Jones (1936-2007), generale dell'esercito britannico
 Edward G. Jones (1939-2011), neuroscienziato statunitense
 Edward Jones (1950-2012), politico statunitense della Carolina del Nord
 Edward P. Jones (1950-), scrittore statunitense
 Edward Elwyn Jones (1977-), organista britannico

Eddie Jones 
 Eddie Jones (1929-), bassista jazz statunitense
 Eddie Jones (1935-1999), disegnatore e illustratore britannico
 Eddie Jones (1937-), attore statunitense
 Eddie Jones (1960-), giocatore e allenatore australiano di rugby a 15
 Eddie Charles Jones (1971-), cestista statunitense
 Eddie Jones (1988-), giocatore statunitense di football americano

Ed Jones 
 Ed Jones (1912-1999), politico statunitense del Tennessee
 Ed Jones (1951-), giocatore statunitense di football americano
 Ed Jones (1995-), pilota automobilistico britannico con cittadinanza emiratina